Warcisław, Warcsław, Warsław – staropolskie imię męskie. Składa się z członu Wroci- („wrócić, wrócić się, przywrócić”) w formie Warci- i -sław („sława”). Może zatem oznaczać „ten, który przywróci sławę”. Od skróconej formy tego imienia, Warsz, w formie dzierżawczej, pochodzi nazwa miasta Warszawa, dawniej Warszewa.

Innym staropolskim wariantem tego imienia jest Wrocisław, i od niego pochodzi nazwa miasta Wrocław.

Warcisław imieniny obchodzi 1 listopada.

Znane osoby noszące to imię:
 Warcisław (Wrytsleof) – (zm. po 1026 r.) jeden z hipotetycznych władców Pomorza
 Warcisław (książę obodrzycki) (ur. ok. 1120, zm. 1164) – książę Obodrytów
 Warcisław I (książę pomorski) – z dynastii Gryfitów, książę zachodniopomorski w latach 1121–1147/1148
 Warcisław I (książę świecki) – książę na Świeciu i Gniewie w latach 1215/1223–1229/1230
 Warcisław II (książę gdański) – (ur. ok. 1237, zm. 9 maja 1271) z dynastii Sobiesławiców, książę gdański w latach 1266–1271
 Warcisław III – (ur. ok. 1210, zm. 1264) z dynastii Gryfitów, książę dymiński
 Warcisław VII – (ur. między 1362 a 1365, zm. 1394 lub 1395), książę słupski od 1377
 Warcisław IX – (ur. między 1395 a 1400, zm. 17 kwietnia 1457), książę wołogoski, bardowski i rugijski z dynastii Gryfitów, starszy syn Barnima VI.

Przypisy

Zobacz też 

 Jaromin

Męskie imiona słowiańskie

sk:Vratislav (meno)